

Patronyme 
 Jacques Walckiers (-s), tailleur de pierre et architecte bruxellois.

Famille de Walckiers 
 Famille de Walckiers
 Adrien Walckiers (1721-1799), conseiller d’État et dernier seigneur d'Evere.
 Édouard de Walckiers (1758–1837), banquier bruxellois, fils d'Adrien.
 Rosalie de Walckiers (1765-1836) à Paris, compositrice de musique, fille d'Adrien.
 Paul Walckiers, seigneur de Gammarage, fut en 1777 trésorier de la loge L'Heureuse Rencontre dont il faisait encore partie en 1786 .

Famille Walckiers 
 Famille Walckiers
 Gustave Walckiers, artiste peintre.
 Julien Walckiers, architecte.

Toponyme 
 Avenue Walckiers, rue Walckiers et parc Walckiers à Bruxelles.